Prairie steht für:

 Prairie (Lokomotive), ein Dampflokomotiventyp
 Prairie Houses, Architekturstil
 Prairie-Masker, Marinetechnik 
 Nissan Prairie, japanische Automarke

Prairie ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Prairie (Queensland)
 Prairie (Victoria)

in Kanada:
 Grande Prairie, Alberta
 Portage la Prairie, Manitoba

in den Vereinigten Staaten:
 Prairie (Alabama), Wilcox County
 Prairie (Illinois), Randolph County
 Prairie (Mississippi), Monroe County
 Prairie City (Iowa), Jasper County
 Baileys Prairie, im Brazoria County, Texas
 Blooming Prairie, im Steele County, Minnesota
 Eden Prairie, Minnesota 
 Parkers Prairie, Otter Tail County, Minnesota
 Paynes Prairie (Alachua Prairie), im Florida State Park 
 Prairie du Chien, Crawford County, Wisconsin
 Prairie du Sac, im Sauk County, Wisconsin

Siehe auch:
 Prairie County
 Prairie Village
 Belle Prairie
 Grand Prairie
 Belle Prairie Township
 Grand Prairie Township
 Mound Prairie
 New Prairie Township
 North Prairie
 Pleasant Prairie 
 Round Prairie
 Prärie (Begriffsklärung)